Arquer, el soldat que dispara un projectil o fletxa amb un arc.
 Tetradracma, moneda de l'antiga Roma i Grècia, que a la Pèrsia aquemènida duia al seu anvers un arquer.
 Arquer (ocell)